Ел Анзуело има више значења:

 Ел Анзуело, Ла Ордења (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анзуело (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Анзуело (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику